Остин Крайчек (; родился 16 июня 1990 года в Тампе, США) — американский профессиональный теннисист; финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2022); победитель восьми турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Остин начал играть в теннис в возрасте пяти лет вместе с отцом Роббом. Мать — Шерри профессионально занималась водными лыжами.

Любимая поверхность — хард и трава, любимый турнир — Уимблдон. Кумирами в мире тенниса в детстве были Пит Сампрас и Роджер Федерер.

Спортивная карьера 
Первую победу на турнирах младшей серии «фьючерс» Крайчек одержал в июле 2008 года в парном разряде. В том же сезоне он дебютирует в основной сетке турнира серии Большого шлема, получив специальное приглашение на Открытый чемпионат США.

В ноябре 2011 в парном разряде Остин выиграл дебютный турнир из серии «челленджер».

В сентябре 2014 года в Медельине он выиграл первый «челленджер» в одиночном разряде. В феврале 2015 года Крайчек впервые попал в четвертьфинал АТП в одиночном разряде — на зальном турнире в Мемфисе, а в апреле победил на «челленджер» в Леон-де-лос-Альдаме.

На Открытом чемпионате США 2015 года, где Остин принял участие в основной сетке, он смог пройти во второй раунд. В октябре Крайчек смог выйти в четвертьфинал турнира в Токио и после него впервый войти в Топ-100 одиночного рейтинга АТП.

В январе 2016 года Крайчек вышел в финал в парном разряде на турнире в Ченнаи в партнёрстве с Бенуа Пером. На Открытом чемпионате Австралии он во второй раз на Большом шлеме достиг стадии второго раунда одиночных соревнований.

В феврале 2018 года Остин в дуэте с Джексоном Уитроу сыграл в парном финале турнира в Кито. В парном розыгрыше Открытого чемпионата США того же года он достиг четвертьфинала в альянсе с Теннисом Сандгреном.

В конце сентября в паре с индусом Дживаном Недунчежияном Крайчек дошёл до финала турнира в Чэнду, а в октябре в дуэте с Радживом Рамом, наконец-то, смог выиграть первый титул на основных соревнованиях ассоциации, взяв его на Кубке Кремля в Москве.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (12)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (21)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (51)

Победы (32)

Поражения (19)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США